The Devil’s Hands Are Idle Playthings () — восемнадцатый и последний эпизод четвёртого сезона мультсериала «Футурама». Североамериканская премьера этого эпизода состоялась 10 августа 2003 года.

Содержание 
Фрай безуспешно пытается научиться играть на голофоне, надеясь таким образом покорить сердце Лилы. Но беда Фрая в том, что он может представить хорошую музыку, но не может её сыграть. При этом Лила упоминает, что имеет слабость к мужчинам с музыкальными способностями.

Бендер советует Фраю заключить сделку с Робо-Дьяволом, чтобы научиться играть на голофоне. Согласившись, он с роботом отправляется в Робо-Ад, где Дьявол предлагает ему пару робо-рук. Для выбора «донора» он крутит Большое Колесо Фортуны, на котором написаны имена всех роботов. Стрелка указывает на самого Робо-Дьявола, который и меняется руками с Фраем.

С новыми руками Фрай быстро становится звездой голофонирования: он выпускает свои записи на дисках и играет в «Шикар-неги Холле» («Hovercar-negie Hall»).

Лила без ума от музыки Фрая. Робо-Дьявол пытается вернуть себе свои руки, но Фрай их не отдаёт. Тогда Робо-Дьявол задумывает сложную многоходовую комбинацию, чтобы всё-таки вернуть свои виртуозные манипуляторы вместо бесполезных хваталок Фрая.

Робот-Гедонист просит Фрая написать оперу для него, и тот соглашается, поставив условием, что она будет посвящена Лиле. Фрай начинает работу, не давая Лиле послушать её прежде, чем опера будет завершена.

Робо-Дьявол, исполняя свой план, заключает сделку с Бендером, установив ему паровозный гудок в обмен на крышку от его блестящего зада. Испытывая приобретение, Бендер оглушает Лилу как раз накануне концерта Фрая. Появляется Робо-Дьявол. Бендер пытается оглушить и его, но гудок уже сломался. Бендер понимает, что его обманули, и предлагает Робо-Дьяволу укусить его блестящий зад, но тут же тушуется, вспомнив, что блестящую крышку на заду он тоже потерял. Робо-Дьявол довольно смеётся — первая часть плана сработала идеально.

В Столичном Доме Оперы (Metropolitan House of Opera) при полном аншлаге Фрай даёт премьеру — свою оперу «Лила: Звёздная Сирота» («Leela: Orphan of the Stars»). Лила по-прежнему глухая, но она просит не выдавать её, боясь разбить Фраю сердце. Первый акт встречен громогласным успехом, а в антракте Лила идёт на сделку с тем же Робо-Дьяволом, выменяв себе уши Калькулона на свою руку, причём дьявол заявляет, что заберет её руку позже. Во время второго акта Робо-Дьявол внезапно появляется прямо на сцене и требует у Фрая назад свои руки, угрожая жениться на Лиле и увести её в Робо-Ад. Оказывается в контракте, который Лила не глядя подписала, под словами «отдать руку» Робо-Дьявол имел в виду именно её согласие на брак. Хотя Фрай и понимает, что без дьявольских рук ему больше ничего не сыграть и не впечатлить Лилу, он соглашается, чтобы спасти её.

Выступление провалено. Все, кроме Лилы, в разочаровании покидают зал. Получив свои руки обратно, Робо-Дьявол убегает обратно в Робо-Ад, заодно прихватив с собой Голову Никсона. Лила просит его доиграть финал оперы, и Фрай играет своими грубыми неумелыми руками историю о том, что они будут вместе. Сама же реакция Лилы остаётся за кадром и поэтому неизвестна.

Персонажи 
Список новых или периодически появляющихся персонажей сериала:

 Зепп Бранниган
 Калькулон
 Робо-Дьявол
 Робот-Гедонист
 Морбо
 Жена Морбо
 Морган Проктор
 Голова Ричарда Никсона
 Юморбот 5.0
 Флорп
 Робопроповедник
 Малыш Тимми

Изобретения будущего 
 «Колесо роботов», принадлежащее Робо-Дьяволу, — барабан со стрелкой, на котором написано огромное количество имён роботов.

Ссылки на культурные явления 

 Шикар-неги Холл является пародией на Карнеги-Холл.
 Повторно сдавая экзамен на курсах, Фрай играет произведение «К Элизе» Людвига ван Бетховена.
 Название серии является отсылкой к песне группы «Palace Brothers» «Idle Hands Are The Devil’s Playthings».
 Заключение Фраем сделки с Робо-Дьяволом за умение играть на голофоне, возможно, является аллюзией на Роберта Джонсона, который по легенде сделал то же самое за умение играть блюз.
 Возможно также, что это аллюзия на «Историю солдата» Игоря Стравинского.
 Не исключено, что автор серии вдохновлялся историей Николло Паганини, который так же был сравнен множеством художников с дьяволом за свою игру на скрипке. А в частности портрет скрипача создал художник Лизер, назвав картину «Дьявол водил моей рукой»
 Голофон является отсылкой на инструмент «Визисонор», на котором играл один из героев произведения Айзека Азимова «Основание и Империя».
 В одной из сцен оперы Фрая показан Годзилла.

Факты 

 Отмечая заключительную серию в начальной заставке, когда космический корабль врезается в экран, на экране транслируются не кадры из старых мультфильмов, а начальная заставка «Футурамы» в режиме рекурсии.
 Автор сценария этого эпизода Кен Килер был номинирован на премию «Эмми» в 2004 году за данный эпизод (в номинации «Выдающиеся музыка и стихи в анимационном сериале»), в частности, за песню «Верни мои руки» («I Want My Hands Back»).
 Это один из немногих эпизодов, где у Зойдберга есть деньги.
 Предполагая, что эпизод будет последним, авторы постарались добавить в него как можно больше второстепенных персонажей в массовых сценах в опере. Позже этот приём (но теперь уже, чтобы отметить возвращение) будет использоваться в первом полнометражном фильме «Большой куш Бендера».
 В этом эпизоде в третий раз упоминается Шон — бывший кавалер Лилы.
 Тэглайн в начале эпизода — «SEE YOU ON SOME OTHER CHANNEL» («увидимся на каком-то другом канале»). После закрытия сериала на канале «FOX» «Футураму» стали показывать на каналах «Adult Swim» (повтор старых серий) и «Comedy Central» (показ новых сезонов).
 Это последняя серия, вышедшая в эфир на телеканале «FOX». Следующая серия (разделённая на четыре 22-минутных эпизода) выйдет только спустя 5 лет на канале Comedy Central, а следующая оригинальная серия и вовсе выйдет лишь спустя 7 лет на том же канале.
 Этот эпизод — последний, который был показан в экранном формате «4:3». Следующие эпизоды (как разделённая полнометражка, так и новый премьерный эпизод) будут показаны в формате «16:9» (HD), а выйдут они только через 5 и 7 лет (в 2008 и 2010 годах соответственно).

Ссылки на другие эпизоды 

 Предыдущее появление почти всех эпизодических персонажей в одном месте было лишь в серии «The Sting».
 Сюжетная линия основана на событиях эпизодов «Hell Is Other Robots» (первая встреча с Робо-Дьяволом) и «Parasites Lost» (попытки Фрая обучиться игре на голофоне). В первом и втором полнометражном фильме отсылок на данный эпизод нет (исключая однократное появление Робо-Дьявола с оркестром).
 Лила и Эми едят мясо буггало, впервые представленных в эпизоде «Where the Buggalo Roam».

Ссылки 
 The Devil’s Hands Are Idle Playthings на Futurama wiki
 

Devil’s Hands Are Idle Playthings,The
Музыкальные эпизоды телесериалов
Фильмы о дьяволе
Ад в искусстве